Okręty US Navy o nazwie USS "Donaldson":
 Nazwę "Donaldson" przydzielono kadłubowi DE-55 1 sierpnia 1942, jego budowa została przerwana. Przydzielono ją ponownie kadłubowi DE-508, ale budowa także tego okrętu została przerwana. Po raz trzeci przydzielona kadłubowi DE-44 23 czerwca 1943. 
  był niszczycielem eskortowym. Zwodowany w 1943, wycofany ze służby w 1945.

Donaldson